

Населені пункти та їхні частини
 Шиманув — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Шиманув — село в гміні Мальчице Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Шиманув — село в гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Шиманув — село в гміні Добромеж Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Шиманув — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Шиманув — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Шиманув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Шиманув — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Шиманув — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Шиманув — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Шиманув — частина села Лубно в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Шиманув — частина села Ґозьдзелін у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Шиманув — осада в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки